

Toponymie 
 Oyapoc est une variante du nom de l'Oyapock, fleuve qui marque la frontière entre le Brésil et la France en Guyane ;
 Oyapoc est l'ancien nom - jusqu'en 1969 - de la commune de Saint-Georges, en Guyane.